Гаудеа́мус ( — «будем веселиться»):
 Гаудеамус — студенческая песня (гимн) на латинском языке.

Музыкальные организации 
 Гаудеамус (фонд) — центр современной музыки в Нидерландах.

Музыкальные конкурсы 
 Гаудеамус (конкурс композиторов) — конкурс молодых композиторов, проводимый фондом «Гаудеамус».
 Гаудеамус (конкурс исполнителей) — конкурс молодых исполнителей, проводимый фондом «Гаудеамус».
 Gaudeamus (фестиваль) — фестиваль университетских хоров России, проводящийся в Удмуртии с 2000 года.

СМИ 
 Gaudeamus (газета) — газета вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Театры 
 Гаудеамус — театр под руководством Бориса Озерова (Львов, Украина).
 Гаудеамус (спектакль МДТ) - спектакль МДТ.